Macha syftar på:
 Macha, en keltisk gudinna

Macha eller Mácha är även ett tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:
 Detlef Macha (1958–1994), tysk cyklist
 Karel Mácha (filosof) (född 1931) tjeckisk/tysk historiefilosof och antropolog
 Karel Hynek Mácha (1810–1836), tjeckisk diktare
 Otmar Mácha (1922–2006), tjeckisk kompositör
 Vítězslav Mácha (född 1948), tjeckoslovakisk brottare

Se även 
 Matcha, japansk tesort

Efternamn

ru:Маша